TTS steht für:
 Tunnel Tiergarten Spreebogen, ein nord-südlich verlaufender Straßentunnel in Berlin
 T-Tauri-Stern, eine Sternklasse
 NSU Prinz 1000 TTS, siehe NSU TT #TTS (Typ 67f)
 Audi TTS, eine Sportvariante des Audi TT
 Shuttle Landing Facility auf dem Kennedy Space Center (IATA-Code)
 Tabletop Simulator, ein Sandbox-Computerspiel zur Simulation von Brettspielen
 Flugplatz Tsaratanana (IATA-Code), Flughafen von Tsaratanana, Tsaratanana (Distrikt), Betsiboka (Region), Madagaskar

Medizin:
 Tarsaltunnelsyndrom, eine Nervenerkrankung des Sprunggelenks
 Temporary Threshold Shift, eine vorübergehende Hörermüdung, siehe Lärmschwerhörigkeit
 Transdermales therapeutisches System, siehe Transdermales Pflaster
 Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom, eine Komplikation nach der Impfung mit SARS-CoV-2-Impfstoffen auf Basis von viralen Vektoren

Technik:
 Teletypesetter
 Text-to-Speech, siehe Sprachsynthese
 Total Technical Support, siehe Lufthansa Technik #Geschäftsbereiche
 The Things Stack – ein LoRaWAN-Netzwerkserver von The Things Industries, der auf einem Open-Source-Kern basiert

Unternehmen:
 Taschkentski Traktorny Sawod, usbekischer Traktorenhersteller
 TTS Group, norwegischer Schiffsausrüster
 TTS Tooltechnic Systems, deutscher Werkzeughersteller

tts steht für:
 Isan (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der südwestlichen Taisprachen

Abkürzung